Az alábbi táblázatokban a nyílt vízi vagy hosszútávúszó világbajnokságok győzteseit ismertetjük.

Férfi versenyszámok

Női versenyszámok

Egyéb versenyszámok

Források
Sports123.com – World Open Water Championships

Úszás témájú listák
Úszás